

Patronymes 
Ipatov (masculin ; ) ou Ipatova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Ipatov (1993-), joueur d'échecs ukrainien
 Dmitri Ipatov (1984-), sauteur à ski russe
 Sergueï Ipatov (1952-), astronome russe

Voir aussi 
 (14360) Ipatov, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Patronyme russe